Malmberg :
 Algot Malmberg (1903-1971), lutteur suédois
 Bertil Malmberg (1889-1958), écrivain, traducteur et scénariste suédois
 Caj Malmberg (1948-), lutteur finlandais
 Claes Malmberg (1952-), footballeur suédois
 Erik Malmberg (1897-1964), lutteur suédois
 Hans Malmberg (1927-1977), photographe suédois
 Lauri Malmberg (1888-1948), militaire finlandais